

Notas gerais
 Em 1977, a Allied Artists lançou um total de 4 filmes.
 O lançamento mais significativo foi Twilight's Last Gleaming, drama com grande elenco liderado pelos astros Burt Lancaster e Richard Widmark e direção de Robert Aldrich. O filme é sobre militar que ameaça lançar mísseis contra a União Soviética, o que poderia dar início à Terceira Guerra Mundial.

Filmes do ano

Filmes da Allied Artists Pictures
Filmes do Reino Unido de 1977